Le tournoi de tennis de Bratislava est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2002, classée en catégorie Tier V, se dispute du 14 au .

Maja Matevžič remporte le simple dames. En finale, elle bat Iveta Benešová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Maja Matevžič et Henrieta Nagyová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bratislava
 Saison 2002 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2002
Bratislava
Sport en Slovaquie en 2002
Tennis en octobre 2002